France Women’s Sevens 2019 – czwarta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju France Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 15–16 czerwca 2019 roku na Parc des Sports Aguiléra w Biarritz będąc szóstym turniejem sezonu 2018/2019.

Informacje ogólne 
Na początku lipca 2018 roku World Rugby ogłosiła, że francuski turniej odbędzie się – podobnie jak zakończonym sezonie – w Paryżu wraz z zawodami męskimi na przełomie maja i czerwca 2019 roku, w połowie grudnia 2018 roku Fédération Française de Rugby oraz WR przeniosły turniej do Biarritz przesuwając go jednocześnie o dwa tygodnie. Rozegrane na Parc des Sports Aguiléra zawody były szóstym turniejem sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Szkocji. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku czerwca 2019 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

W pierwszym dniu niepokonane były Nowa Zelandia, Australia oraz USA, te ostatnie wraz z Kanadyjkami zapewniły sobie dodatkowo start w LIO 2020. W fazie pucharowej awans na tokijskie igrzyska potwierdziły także Australijki, plasując się wyżej od Francuzek, a pierwszy w historii cyklu tytuł zdobyły reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Alev Kelter. Najwięcej punktów zdobyła Australijka Ellia Green, która zwyciężyła też w klasyfikacji przyłożeń, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Szkotka Hannah Smith.

Wejściówka na pierwszy dzień kosztowała 10, na drugi 15, zaś dwudniowa 20 euro.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2018/2019)
France Women’s Sevens
2019 we Francji
Biarritz